Europamästerskapet i baseboll 2007 var det 30:e Europamästerskapet i baseboll och spelades i Barcelona i Spanien.

Turneringen vanns av Nederländerna, som därmed tog sin 20:e titel och femte i rad, före Storbritannien och Spanien. Sverige kom på sjätte plats.

I kvalet till turneringen, som hölls 2006 i Ryssland och Belgien, deltog 16 länder som tävlade om två platser i EM. Länderna som kvalificerade sig var Ryssland och Kroatien.

Tio länder var direktkvalificerade sedan EM 2005. Grekland var ett av dem, men två månader före EM ersattes de av Österrike, som kom tvåa i sin kvalgrupp efter Ryssland.

Turneringen fungerade även som kval till OS 2008, VM 2009 och EM 2010.

Resultat

Gruppspel

Grupp A 

 Kvalificerade sig för slutspel

* Tjeckien fråntogs i efterhand sina två segrar på grund av att man använt otillåtna spelare

Grupp B 

 Kvalificerade sig för slutspel

* Placeringen avgjordes av inbördes möten mellan länderna med lika många vinster och förluster

Placeringsmatcher 
 7-8 plats:*

* Tjeckien placerades i efterhand på tolfte och sista plats på grund av att man använt otillåtna spelare

 9-10 plats:

 11-12 plats:

Slutspel

Grupp C 

Gruppspelsresultaten mot övriga slutspelslag flyttades med till slutspelet

* Placeringen avgjordes av inbördes möten mellan länderna med lika många vinster och förluster, därefter av tillåtna poäng per nio inningar i de inbördes mötena

Slutställning 

 Kvalificerade sig för OS 2008, VM 2009 och EM 2010

 Kvalificerade sig för kval till OS 2008, VM 2009 och EM 2010

 Kvalificerade sig för VM 2009 och EM 2010

 Kvalificerade sig för EM 2010

* Tjeckien placerade sig ursprungligen åtta, men placerades i efterhand på tolfte och sista plats på grund av att man använt otillåtna spelare

Individuella utmärkelser 
Till turneringens all star-lag utsågs:

Till turneringens mest värdefulla spelare (MVP) utsågs Brant Ust.

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Basebolltävlingar
Sportevenemang i Spanien
Baseboll i Spanien
Sport i Barcelona
2007 i Spanien
Sportåret 2007